Marija Romanowna Sotskowa, ros. Мария Романовна Сотскова (ur. 12 kwietnia 2000 w Rieutowie) – rosyjska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich w Pjongczangu (2018), uczestniczka mistrzostw Europy i świata, srebrna medalistka finału Grand Prix (2017), wicemistrzyni świata juniorów (2016), zwyciężczyni finału Junior Grand Prix (2013), medalistka zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series, medalistka mistrzostw Rosji. Zakończyła karierę sportową 8 lipca 2020 roku.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 2000
Ludzie urodzeni w Rieutowie